It's Alright (East 17) - single van East 17
 It's Alright (Jay-Z en Memphis Bleek) - single van Jay-Z en Memphis Bleek
 It's Alright (Queen Latifah) - single van Queen Latifah
 It's Alright (Ricky Martin song) - single van Ricky Martin